Такмичење у трци на 400 метара са препонама у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2018. у Берлину одржано је 7., 8. и 10. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Амстердаму 2016 бранила је Сара Слот Петерсен из Данске.

Земље учеснице 
Учествовале су 33 такмичарки из 19 земаља.

  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2018. години 
Десет најбољих европских такмичарки на 400 метара са препонама 2018. године до почетка првенства (6. август 2018), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

''Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП 2018.

Квалификациона норма

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 7. августа 2018. године. У квалификацијама су учествовале 25 атлетичарке подељене у 4 групе. У финале су се пласирале по две првопласиране из група (КВ) и шест на основу постигнутог резултата (кв).

Почетак такмичења: група 1 у 10:00, група 2 у 10:07, група 3 у 10:14.

Такмичарке које су директно ушле у полуфинале 
Према пропозицијама такмичења у квалификацијама не учествују атлетичарке које су 30.7.2018. до 14:00 биле на Европској ранг листи пласиране до 12 места, него се директно пласирају у полуфинале.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Полуфинале 
Такмичење је одржано 8. августа 2018. године. У полуфиналу су учествовале 24 атлетичарке подељене у 3 групе (12 из квалификација и 12 најбоље пласиране на Европској ранг листи до 30.7.2018). У финале су се пласирале по 2 првопласиране из група (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв).
 Почетак такмичења: група 1 у 19:05, група 2 у 19:12, група 3 у 19:36.

Финале 
Такмичење је одржано 10. августа 2018. године у 20:50.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2018.
 Комплетни резултати ЕП 2018. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2018.
Трка на 400 метара са препонама на Европском првенству у атлетици на отвореном